У статті наведено подробиці втрат 11-ї ОДШБр Збройних сил РФ.

Російсько-українська війна

Інтервенція РФ у Сирію

Примітки 

Втрати в російсько-українській війні за формуванням (РФ)
Списки:Російсько-українська війна (з 2014)